Sirenia har flere betydninger:

 Orden af pattedyr – Søkøer.
 Sirenia (band) – norsk metalband.